Bastholm ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bastholm (1740–1819), dänischer Theologe
 Eyvind Bastholm (1904–1989), dänischer Medizinhistoriker
 Lone Bastholm (* 1934), dänische Schauspielerin
 Une Bastholm (* 1986), norwegische Politikerin